Benzina super senza piombo – tipo di benzina verde di prestazioni superiori
Benzina super con piombo – tipo di benzina rossa di prestazioni superiori